Coldwater Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Coldwater Township du comté de Butler en Iowa.
  du comté de Comanche dans le Kansas.
  du comté de Branch dans le Michigan.
  du comté d'Isabella dans le Michigan.
 Coldwater Township du comté de Cass dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships